Турнир претендентов 1997 года («Challenge Mondial 1997») — соревнование по международным шашкам, в рамках которого был определён соперник чемпиона мира Алексея Чижова в матче, проведённом в 1998 году. Турнир проходил с 6-го по 27-е декабря 1997 года в городе Стадсканал (Нидерланды). Победителем турнира стал российский гроссмейстер Александр Шварцман.

Отбор финалистов 
Турнир по регламенту проводился в два этапа. На предварительном этапе 34 участника в отборочном турнире по швейцарской системе в 12 туров должны были выявить шесть финалистов. В результате первое место в отборочном турнире поделили 11 игроков, между которыми за шесть выходящих мест был проведён дополнительный турнир в быстрые шашки. Финалистами стали Александр Шварцман (Россия), Игаль Койфман (Израиль), Н’Диага Самб, Басиру Ба (оба — Сенегал), Йохан Крайенбринк, Кес Тейссен (оба — Нидерланды). К шести финалистам присоединились допущенные сразу в финал нидерландские гроссмейстеры Роб Клерк (серебряный призёр чемпионата мира 1996 года) и Ханс Янсен (чемпион Нидерландов 1997 года, как номинант страны-организатора турнира).

Финальный турнир

Таблица предварительного этапа

Дополнительный «быстрый» турнир

Литература 
 Турнир претендентов // Шашечный мир. — 1997 г. — № 6.

Ссылки 
 Challenge Mondial KNDB 1997 — таблицы и партии турнира на сайте Toernooibase Dammen KNDB

Соревнования по международным шашкам